Піфаго́рова (Пітаго́рова) тригонометри́чна тото́жність стверджує, що для довільного кута 
 .

Цю тотожність називають також тригонометричною одиницею.

Доведення 
 ,

 ,

 ,

 ,або

 .

Примітки

Див. також 
 Тригонометричні функції

Математичні тотожності
Тригонометрія
Теорема Піфагора